Lycka:

 Lycka — дебютный студийный альбом шведских музыкантов Бьорна Ульвеуса и Бенни Андерссона.
 Lycka — песня шведского дуэта «Björn & Benny».